Alexander Anderson (1582–1620) – szkocki matematyk
 Alexander Anderson (1748–1811) – szkocki botanik
 Alexander Anderson (1775–1870) – amerykański ilustrator
 Alexander O. Anderson (1794–1869) – amerykański polityk, senator z Tennessee
 Alexander James Anderson (1863–1946) – kanadyjski polityk
 Alexander Anderson (1888–1954) – brytyjski polityk